Чемпио́ны Испа́нии по футбо́лу среди женщин — победители Примеры Дивизион чемпионата Испании по футболу среди женщин. Чемпионат разыгрывается по классической круговой системе. Лига основана в 1988 году. До образования Примеры, соревнования на Кубок Короля играли роль национального чемпионата.

Первым чемпионом Испании стала «Пенья Барсилона». Действующим чемпионом является «Барселона» (сезон 2021/22).

Чемпионы

Количество побед

По клубам

По городам

По десятилетиям

Примечания 

Футбол в Испании
Списки:Спорт в Испании